Senat Klose bezeichnet folgende Landesregierungen Hamburgs unter Hans-Ulrich Klose:
Senat Klose I: von 1974 bis 1978
Senat Klose II: von 1978 bis 1981